Pocahontas County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Pocahontas County (Iowa)
Pocahontas County (West Virginia)